Cabell ist der Familienname folgender Personen:

 Earle Cabell (1906–1975), US-amerikanischer Politiker
 Edward Carrington Cabell (1816–1896), US-amerikanischer Politiker
 Enos Cabell (* 1949), US-amerikanischer Baseballspieler
 George Cabell (1836–1906), US-amerikanischer Politiker
 James Branch Cabell (1879–1958), US-amerikanischer Autor
 Nicole Cabell (* 1977), US-amerikanische Opernsängerin (Sopran) 
 Robert W. Cabell (* 1955), US-amerikanischer Autor und Komponist
 Samuel Jordan Cabell (1756–1818), US-amerikanischer Politiker

Cabell ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cabell (Kentucky)
 Cabell (West Virginia)
 Cabell City (Oregon)
 Cabell County, Verwaltungseinheit

Siehe auch:
 Cabel (Begriffsklärung)
 Cable